Михальково — название населённых пунктов в России:
 
 Михальково — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Михальково — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.